La formula molecolare C18H32O16 può indicare:
 Maltotriosio
 Melezitosio
 Raffinosio

Formule molecolari